Joseph Kassab ist der Name folgender Personen:

* Joseph Kassab, eigentlicher Name von Nimatullah al-Hardini (1808–1858), libanesischer Mönch
 Joseph Kassab (Pastor), syrisch-libanesischer Pastor und Kirchenfunktionär